Sezon (1965) był 21. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 23 kwietnia 1965 i trwały do 10 października 1965. Tytułu nie obroniła drużyna Lyn Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Vålerenga Fotball.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1965 w piłce nożnej
1965 w Norwegii